Pierwszy rząd Jüriego Ratasa
 Drugi rząd Jüriego Ratasa